Председатель Комитета государственной безопасности СССР (до 1978 года — председатель Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, (аббр.: офиц. председатель  СССР) — должность руководителя Комитета государственной безопасности СССР.

История 

Руководил деятельностью союзных и местных отделений, на всей территории Союза ССР. C 26 апреля 1954 года председатель КГБ по должности входил в состав Совета Министров СССР. Согласно Положению о Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР и его органах на местах от 1959 года председатель КГБ утверждался ЦК КПСС (до 14 марта 1990 года) и назначался Президиумом Верховного Совета СССР.

Согласно ст. 127. 3 Конституции СССР 1977 года (в редакции от 26 декабря 1990 года) и ст. 9 Закона СССР от 16 мая 1991 года № 2159-I «Об органах государственной безопасности в СССР» председатель КГБ назначался на должность и освобождался от должности Президентом СССР с учетом мнения Совета Федерации и по согласованию с Верховным Советом СССР.

Список председателей КГБ и их заместителей

Председатели КГБ

Первые заместители председателя КГБ 
Согласно ст. 9 Закона СССР от 16 мая 1991 года № 2159-I «Об органах государственной безопасности в СССР» Первые заместители Председателя КГБ назначались на должность и освобождались от должности Кабинетом Министров СССР по представлению Председателя КГБ. Вопреки данному закону, назначение Анатолия Олейникова и Евгения Примакова было осуществлено Президентом СССР.

Заместители председателя КГБ 
Согласно Положению о Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР и его органах на местах от 1959 года заместители председателя Комитета утверждались ЦК КПСС (до 14 марта 1990 года) и назначались Советом Министров СССР.

Согласно ст. 9 Закона СССР от 16 мая 1991 года № 2159-I «Об органах государственной безопасности в СССР» заместители Председателя КГБ назначались на должность и освобождались от должности Кабинетом Министров СССР по представлению Председателя КГБ. Вопреки данному закону, назначение Николая Столярова, Николая Шама и Федора Мясникова было осуществлено Президентом СССР.

Звания председателей КГБ 
 Среди председателей КГБ, И. А. Серов был единственным человеком, который имел звание «Герой Советского Союза». В 1963 году, после снятия Серова с должности начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР, он был лишен этого звания с формулировкой «…за притупление политической бдительности».
 А. Н. Шелепин был единственным руководителем КГБ, у кого не было воинского звания. Решение Шелепина отказаться при вступлении в должность от присвоения ему генеральского звания соответствовало духу замыслов Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущёва об отмене званий в системе госбезопасности и внутренних дел, или — как выражался Хрущев — «распогонить и разлампасить».

Ссылки

Примечания 

Комитет государственной безопасности СССР